Ordonneau ist der Familienname folgender Personen: 

 Louis Ordonneau (1770–1855), französischer General der Infanterie
 Maurice Ordonneau (1854–1916), französischer Komponist und Librettist